Die Qatar ExxonMobil Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Januar 2020 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Australien der ATP Cup gespielt, der in diesem Jahr das erste Mal ausgetragen wurde.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Roberto Bautista Agut. Im Doppel gewannen David Goffin und Pierre-Hugues Herbert die letzte Austragung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 4. und 5. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 96 kB)
  (PDF; 95 kB)
  (PDF; 80 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Doha